Alexis Lugeol (1800-1867) : amiral français
 Jean Lugeol (1799-1866) : amiral français, frère du précédent.